Кристиа́н А́льберс (, родился 16 апреля 1979 года в Эйндховене, Северный Брабант) — нидерландский пилот автогонщик, пилот Формулы-1. Выступал в — в командах «Минарди», «Мидланд» и «Спайкер». За три года набрал очки лишь однажды — за пятое место на Гран-при США в дебютном сезоне.

Биография

Картинг, младшие формулы 
Как и большинство современных пилотов, Альберс начал карьеру с картинга. Первым достижением для него стал выигранный в 1997 году картинговый чемпионат Нидерландов. В том же году ему покорились также титулы чемпиона Нидерландов и Бельгии в Формуле-Ford 1800. На следующий год он перешёл в немецкую Формулу-3, где ещё через год завоевал титул, одержав 6 побед и завоевав 10 поулов. Такой успех позволил ему участвовать в 2000 году в чемпионате, который традиционно считается последней ступенькой перед Формулой-1 — международной Формуле-3000, где он стал напарником Марка Уэббера в команде Пола Стоддарта. Здесь, однако, гонщика ждал холодный приём — не удалось не то что победить, а даже набрать очков.

DTM 
После неудачи в Формуле-3000 Альберс решил попробовать свои силы в гонках кузовных автомобилей, для чего в 2001 году перешёл в немецкую гоночную серию DTM. Выступления оказались успешными, с каждым годом результаты улучшались и 2003 году он уже боролся за титул, уступив его Бернду Шнайдеру лишь в самом конце сезона. За год он четырежды победил и стал вторым в общем зачёте. В 2004 он также боролся за титул, единожды победил в гонке и стал третьим в чемпионате.

Формула-1 

Несмотря на неудачные выступления в Формуле-3000, Стоддарт не прервал контакты с Альберсом. Австралиец взял его в свою новоприобретённую команду «Минарди» на роль тест-пилота, а также поручил ему управление одним из двухместных болидов команды на шоу-заездах. После успехов в DTM Стоддарт решил перевести Кристиана в основной состав.

В силу того, что его команда была объективно худшей в чемпионате, особых результатов можно было не ждать. Если и удавалось финишировать, Альберс оказывался последним или предпоследним в итоговом протоколе. Напарников (сначала Фризахера, затем Дорнбоса), однако, в большей части гонок удалось опередить. Особой гонкой в сезоне оказался Гран-при США — из-за проблем с шинами все участники, использовавшие шины Michelin, снялись с гонки, и в результате на старт вышли всего шесть автомобилей — при том, что мест в очковой зоне насчитывалось восемь. В таких условиях не заработать очков было крайне сложно, и Альберс финишировал пятым, опередив напарника. Как выяснится впоследствии, эти очки станут для гонщика первыми и последними в Формуле-1.

Перед началом сезона  команда "Минарди была выкуплена компанией Red Bull и переименована в Toro Rosso. Так как целью покупки команды было предоставление места пилотам из редбулловской программы поддержки молодых талантов, Альберс оказался не нужен и был вынужден перейти в другую команду, сменившую перед началом сезона владельца и название — в Midland (бывший «Джордан»). Команда оказалась не намного лучше — если «Минарди» в прошлом году обычно финишировали последними, то автомобили «Джордана» — предпоследними. Смена владельца не могла улучшить положения, и в большинстве гонок Альберс и финишировал в конце пелотона, опережая только пилотов наихудшей команды — в этом качестве на смену «Минарди» пришла японская команда «Супер Агури». Случая, подобного США-2005, более не предоставилось, и очков Альберс не заработал, ближе всего подобравшись к очковой зоне в Венгрии, где он финишировал десятым. Противостояние с напарником, которым был Тьягу Монтейру, оказалось примерно равным.

Ближе к концу сезона владелец компании Midland Алекс Шнайдер охладел к своему приобретению и продал команду голландской компании-производителю спорткаров Spyker. Команда была переименована и последние три гонки сезона выступала уже под новой вывеской. В силу того, что, кроме перекраски болида, в новом сезоне улучшений в машину не вносилось, результаты ещё ухудшились, и Альберс стал проигрывать уже и болидам «Супер Агури». На Гран-при Франции и вовсе произошёл крайне неприятный инцидент — во время пит-стопа он проигнорировал сигналы механика с «леденцом» и преждевременно стартовал в момент, когда к автомобилю ещё был присоединён заправочный шланг, оторвав его и уехав в таком виде из боксов. За такое крайне опасное поведение Кристиан был оштрафован федерацией на 5000 евро, да и вся пресса прошлась по его гоночным качествам. Ники Лауда, например, заявил, что этот инцидент — самое глупое, что он видел в Формуле-1. По всеобщему мнению, именно это, а не формальный отказ спонсоров от оплаты контракта, и привело к тому, что после следующего гран-при Альберс был отчислен из команды.

Дальнейшая карьера 
В конце 2007 сезона Альберс снова обратил своё внимание на DTM, и после ряда тестов получил место в команде Futurecom TME за рулём прошлогоднего Audi. Бороться за очки машина не позволяла, и с 2009 года он перешёл в чемпионат гонок на выносливость ALMS, где также не добился особых результатов. В дальнейшем эпизодически участвовал в гонках на выносливость.

02 июля 2014 года, стало известно, о назначении Кристиана Альберса руководителем команды Caterham F-1 Team. Ассистировать Альберсу будет бывший сотрудник HRT Манфреди Ровето, при участии бывшего технического директора команд «Джордан», «Мидланд» и HRT Колина Коллеса.

После гонки Гран-при Италии в Монце 7 сентября 2014 года появился официальный пресс-релиз команды, в котором сообщалась об уходе Альберса с поста руководителя команды Caterham F-1 Team.

Личная жизнь 
Отец Кристиана, Андре Альберс, также гонщик, победитель Голландского международного чемпионата по ралли-кросу 1979 года в категории GT. Марсель Альберс, погибший в Британской Формуле-3 в 1992 году, напротив, не является родственником ни Кристиана, ни Андре.

Альберс женат, свадьба состоялась в 2006 году. Как и многие из пилотов, он проживает в Монако.

Результаты выступлений

DTM

Формула-1 

|-
!rowspan=2| 
!rowspan=2| Minardi  Cosworth
! Minardi  PS04B
! Cosworth  CR-3L 3,0 V10
!rowspan=2| 

!|||||||||||||||||||||||||||||||

|-
! Minardi  PS05
! Cosworth  CR-7 3,0 V10
!|||||

|-
!rowspan=2| 
! MF1 Racing
!rowspan=2| MF1  M16
!rowspan=2| Toyota  RVX-06 2,4 V8
!rowspan=2| 

!|||||||

|-
! Spyker  M F1 Team
!|||||||||||||||||||||||||||||

!|
|-
! 
! Etihad Aldar  Spyker F1 Racing
! Spyker  F8-VII
! Ferrari 056  2,4 V8
! 

!|||

|}

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Эйндховене
Автогонщики Нидерландов
Пилоты DTM из Нидерландов
Пилоты Формулы-1 из Нидерландов
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Minardi
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Midland
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Spyker
Пилоты Формулы-1, набиравшие очки
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Нидерландов
Пилоты FIA WEC